Kol kan syfta på:

 Kol – ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6
Brunkol – en typ av den sedimentära bergarten och det fossila bränslet kol
 Stenkol – en typ av den sedimentära bergarten och fossila bränslet kol
 Antracit – en typ av bergart och det högsta metamorfiska stadiet av kol
Kol (bränsle) – ett antal bränslen med hög halt av grundämnet kol
Brunkol – en typ av den sedimentära bergarten och det fossila bränslet kol
 Stenkol – en typ av den sedimentära bergarten och fossila bränslet kol
 Koks – en fasta återstod efter pyrolys av fossilt kol
Träkol – ett bränsle framställt genom kolning av ved
Teckningskol – ett konstnärsmaterial
Kol (Indien) – ett indiskt folkslag
KOL – en lungsjukdom, se Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL – ett onlinerollspel, se Kingdom of Loathing

Personer
Kol (kung) – svensk kung eller tronpretendent på 1100-talet
Kol (biskop i Linköping) – biskop i Linköping
Kol (biskop i Strängnäs) – biskop i Strängnäs

Geografi

Ryssland 

 Kola (stad), Murmansk oblast,

Se även
Kål – en växt med flera varieteter